The Protectors – serie televisiva britannica del 1964 della ABC Weekend Television
Gli invincibili (The Protectors) – serie televisiva britannica del 1972 della ATV
Livvagterne (The Protectors) – serie televisiva danese del 2009 della DR
The Protectors – film televisivo del 2020 diretto da Ben Hughes

Pagine correlate 
 Protector
 The Protector
 Episodi di The Protectors